Amorreo – antica lingua semitica
Amorreo – relativo all'antica popolazione vicino-orientale degli Amorrei